Финал Кубка европейских чемпионов 1960 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1959/60, 5-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 18 мая на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В матче встретились испанский «Реал Мадрид» и немецкий «Айнтрахт Франкфурт». «Реал Мадрид» стал первым клубом, выигравшим пять Кубков европейских чемпионов. Эта победа стала пятой из пяти побед подряд в этом турнире. После победы «Реалу» был вручен кубок на вечное хранение.

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1959/1960

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1960
Кубок европейских чемпионов
Май 1960 года
Лига чемпионов 1960
События 18 мая
Международные спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1960 году